Riu Geba, riu de Guinea, Senegal i Guinea-Bissau
 Sil·labari Geba, sistema d'escriptura sil·làbica de la llengua naxi
 Geba (ciutat), ciutat de l'antiga Israel